Malenotti ist der Familienname folgender Personen:
 Maleno Malenotti, italienischer Filmproduzent
 Roberto Malenotti (* 1939), italienischer Regisseur